MPO steht für:
 Mercury Planetary Orbiter, Teil der vierten Mission zum Merkur (BepiColombo)
 Ministère des Pêches et des Océans, kanadisches Fischerei- und Meeres-Ministerium, verantwortlich auch für die Kanadische Küstenwache
 Myeloperoxidase, ein Enzym
 Multipath Push-On, ein LWL-Steckertyp, siehe LWL-Steckverbinder #MPO/MTP
 Multi Picture Object, ein 3D-Dateityp auf Basis JPEG
 Manufacturing Process Optimization, Prozessoptimierung, eine Forschungsabteilung in der chemischen Industrie
 Pocono Mountains Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen in Mount Pocono, Monroe County, Pennsylvania

Abkürzung